Early in the Morning est un film réalisé avec John R. Cumpson en 1912.
Early in the Morning est une chanson enregistrée par Sonny Boy Williamson I en 1937.
Early in the Morning est une chanson enregistrée par Vanity Fare en 1969.
Early in the Morning est une chanson enregistrée par The Gap Band en 1982.